Il singolare del torneo di tennis Open Barletta 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rafael Nadal che ha battuto in finale Albert Portas 6-2, 7-62.

Teste di serie 

 Alberto Martín (quarti di finale)
 Albert Montañés (quarti di finale)
 Olivier Mutis (primo turno)
 Albert Portas (finale)

 Irakli Labadze (primo turno)
 Željko Krajan (primo turno)
 Julien Boutter (primo turno)
 Attila Sávolt (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2003